Espen Andersen (ur. 1961) – norweski dwuboista klasyczny
 Espen Andersen (ur. 1993) – norweski dwuboista klasyczny